Хвилеріз:
Хвилеріз — судно, що має тонкі та гострі обриси корпусу, з пониженим лобовим опором. 
Хвилеріз — гідротехнічна споруда. 
Хвилеріз-мол — гідротехнічна огороджувальна споруда для захисту акваторії порту від хвиль